Die aktuelle Nationalhymne der Islamischen Republik Iran ( []) wird seit 1990 verwendet. Die Musik wurde von Hassan Riyahi komponiert, der Text wurde von Saed Bagheri verfasst. Die ersetzt die vormalige Nationalhymne , die seit 1980  verwendet worden war.

Vorgänger waren  („Kaiserliche Hymne des Iran“) und nach dem Sturz der Monarchie für eine sehr kurze Zeit von 1979 bis 1980 de facto das Volkslied .

Einzelnachweise 

Nationalhymne
Nationales Symbol (Iran)
Musik (Iran)